Claudiopolis (en grec : Κλαυδιόπολις « cité of Claude ») est le nom de plusieurs villes antiques, principalement nommées ainsi d'après l'empereur Claude (à l'exception notable de Cluj-Napoca dont le nom de Claudiopolis ne remonte qu'à l'époque médiévale).

Claudiopolis de Bithynie ou Bithynium, aujourd'hui Bolu, dans la province de Bolu en Turquie. C'est toujours le siège d'un évêché titulaire catholique. 
Claudiopolis de Cilicie ou Ninica, aujourd'hui Mut dans la province de  Mersin en Turquie. 
Claudiopolis de Cappadoce, ville mentionnée par Pline.
Claudiopolis de Cataonie, ville mentionnée par Ptolémée.
Claudiopolis de Galatie, ville mentionnée par Ptolémée, appartenant aux Trocmes et située sur l'Halys. 
Claudiopolis, le nom latin de Cluj-Napoca, en Roumanie. 

Neoclaudiopolis, aujourd'hui İskilip, dans la province de Çorum en Turquie.

Homonymie de toponyme